Епархия Кудугу () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Кудугу, Буркина-Фасо. Епархия Кудугу входит в митрополию Уагадугу.

История 
12 июня 1947 года Римский папа Пий XII учредил буллой Quo in Africa апостольскую префектуру Уахигуя, выделив её из епархии Уагадугу.

14 июня 1954 года апостольская префектура Уахигуя была преобразована в апостольский викариат Кудугу. 

14 сентября 1955 года Римский папа Пий XII буллой Dum tantis преобразовал апостольский викариат Кудугу в епархию.

23 июня 1958 года епархия Кудугу передала часть территории для образования епархии Уахигуя.

Ординарии епархии 
 епископ Joseph-Marie-Eugène Bretault (24.10.1947 — 19.11.1965)
 епископ Anthyme Bayala (15.11.1966 — † 3.04.1984)
 епископ Basile Tapsoba (2.07.1984 — 21.05.2011)
 епископ Joachim Ouédraogo (с 4.11.2011)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quo in Africa, AAS 39 (1947), p. 606 
  Булла Dum tantis, AAS 48 (1956), p. 113

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Буркина-Фасо